Le Gua puede referirse a: 

 Le Gua, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Le Gua, comuna francesa situada en Isère.